Чемпионат Европы по кроссу 2013 года прошёл 8 декабря в Белграде, столице Сербии. Разыгрывались 12 комплектов наград: по 6 в индивидуальном и командном зачётах. Соревнования проходили среди взрослых спортсменов, молодёжи (до 23 лет) и юниоров (до 20 лет).

На старт вышло рекордное количество спортсменов и стран: 525 атлетов из 36 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из забегов. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников. Дистанция была проложена по территории белградского Парка Дружбы.

Результаты

Мужчины. 10 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 8 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Мужчины. 8 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Женщины. 6 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 6 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 4 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 16 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 2013 года
Спорт в Сербии в 2013 году
горный бег
Международные спортивные соревнования в Белграде
2013 год в лёгкой атлетике
События 8 декабря